Törő ist der Familienname folgender Personen:

 András Törő (* 1940), ungarisch-US-amerikanischer Kanute
 Szabolcs Törő (* 1983), ungarischer Handballspieler